Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1959 II se dispute du  au .

Maria Bueno remporte le simple dames. En finale, elle bat Christine Truman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Christine Truman.

En double mixte, la paire Maria Bueno et Robert Howe enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Melbourne

Navigation 

dames 1959
Melbourne
1959 en Australie
Novembre 1959
Décembre 1959